Страстоцветные () — семейство двудольных растений, насчитывающее около 690 видов, распространённых в тропическом поясе обоих полушарий, но главным образом в тропической Америке. К семейству относятся травы или полукустарники, как правило, стебли лазающие с использованием усиков стеблем. Листья очередные, цельные или дланевидно-лопастные, редко перисто-сложные (у Deidamia). Цветки правильные, состоят из 5 чашелистиков и 5 лепестков, за которыми находится особый диск из одного или нескольких кругов особых цветных нитей и выростов. Ось цветка продолжается в особое возвышение над венчиком, несущее на вершине пять тычинок со свешивающимися наружу пыльниками и одногнёздную завязь, состоящую из трёх плодолистиков и оканчивающуюся тремя столбиками. Плод — одногнёздная ягода. В семействе выделяют 27 родов, самый крупный из которых — Passiflora, насчитывающий до 500 видов.

Роды

Примечания

Ссылки 
  

Мальпигиецветные
Семейства растений